Hartleben ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hartleben (1835–1903), deutscher Verleger, Großneffe von Conrad Adolf Hartleben und dessen Nachfolger
 Conrad Adolf Hartleben (1778–1863), deutscher Verleger und Gründer des A. Hartleben’s Verlags
 Dale Hartleben (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Hermine Hartleben (1846–1919), deutsche Lehrerin und Biografin
 Otto Erich Hartleben (1864–1905), deutscher Dramatiker, Lyriker und Erzähler

Siehe auch: 
Hartleb
Palais Hartleben